Super League jest najwyższą w hierarchii klasą ligowych rozgrywek w futsalu w Rosji, będąc jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy). Jej triumfator zostaje Mistrzem Rosji, zaś najsłabsze drużyny są relegowane do niższej ligi. Zwycięzca Super League ma prawo startu w UEFA Futsal Cup.

Mistrzowie Rosji

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona

Futsal w Rosji
Pierwszy poziom rozgrywek futsalowych